Fool for your love (Leo Sayer) (1977), lied van Leo Sayer, gecoverd door Tina Turner
 Fool for your love (Neil Young) (2000), lied van Neil Young